Eggendorf  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Eggendorf (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Eggendorf im Traunkreis, Gemeinde im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Eggendorf (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eggendorf im Thale, Katastralgemeinde von Hollabrunn, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Eggendorf am Walde, Katastralgemeinde von Maissau, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Eggendorf (Gemeinde Paudorf), Katastralgemeinde von Paudorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Eggendorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde von St. Pölten, Niederösterreich
 Eggendorf (Gemeinde Sitzenberg-Reidling), Katastralgemeinde von Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Eggendorf am Wagram, Katastralgemeinde von Stetteldorf am Wagram, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Eggendorf (Gemeinde Adlwang), Ortsteil von Adlwang, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Eggendorf (Gemeinde Hartberg), Katastralgemeinde von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

sowie:
 Schloss Eggendorf im Traunkreis, Oberösterreich